Opinia – czasopismo wydawane w 1927–1930
Opinia – pismo wydawane w PRL
 Opinia – pogląd
 Opinia prawna
 Opinia publiczna
Opinia specjalisty lub ekspertyza
 Opinia Unii Europejskiej – akt prawny